Соревнования по борьбе на летних Олимпийских играх впервые появились на летних Олимпийских играх 1896 в Афинах и с тех пор включались в программу каждых последующих Игр кроме Игр 1900 в Париже. Первые соревнования по борьбе прошли в открытой весовой категории в греко-римском стиле, на летних Олимпийских играх 1904 в Сент-Луисе было разделение на весовые категории и соревнования проводились только по вольной борьбе. Со следующих летних Олимпийских игр 1908 в Лондоне участники соревновались в обоих стилях, только в 1912 году в Стокгольме борцы соревновались в греко-римской борьбе. Первоначально все соревнования были мужскими, женская вольная борьба была введена на летних Олимпийских играх 2004 в Афинах. В этом виде спорта разыгрываются 18 комплектов наград.

При планировании олимпийской программы Игр 2020 года МОК рассматривал возможность исключения борьбы из олимпийской программы Игр, но в сентябре 2013 года на Сессии МОК в Аргентине было принято решение оставить борьбу в программе Игр с уменьшением количества мужских и увеличением количества женских весовых категорий начиная с 2016 года.

См. также Список олимпийских чемпионов по борьбе

Весовые категории

Мужская вольная борьба

Мужская греко-римская борьба

Женская вольная борьба

Медальный зачёт (после 2020 года)

Страны

Примечания

См. также 
 Список призёров Олимпийских игр по вольной борьбе
 Список призёров Олимпийских игр по греко-римской борьбе

Ссылки 
 Борьба на Олимпийских играх

Виды спорта на летних Олимпийских играх